Gouvernement Andrus Ansip peut désigner ces gouvernements estoniens :
 gouvernement Ansip I du  au  ;
 gouvernement Ansip II du  au  ;
 gouvernement Ansip III du  au .